Лен () — одиниця адміністративно-територіального поділу Швеції (округ чи область). Країна поділяється на 21 лен.

Історія 
Поділ Швеції (та Фінляндії, яка входила до її складу) на лени запроваджено 1634 року за ініціативою графа Акселя Оксеншерни замість історичних провінцій Швеції — ландскапів ().

Перелік сучасних ленів

Див. також 
 Адміністративний поділ Швеції
 Ландскап (Швеція)
 Комуна (Швеція)

Адміністративний поділ Швеції
Швеція